Аксель Клерже (, ) — французский дзюдоист, призёр чемпионатов Франции, Европы и мира.

Карьера 
Родился 28 февраля 1987 года в Сен-Дизье. Выступает в средней весовой категории (до 90 кг). В 2006 году стал чемпионом Франции среди юниоров и бронзовым призёром первенства мира среди юниоров. Многократный призёр чемпионатов Франции среди взрослых: бронзовый (2009—2012 годы) и серебряный (2014 год). Многократный победитель и призёр престижных международных турниров. В 2017 году стал серебряным призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира в командном зачёте. На следующий год стал бронзовым призёром чемпионата мира в личном зачёте и серебряным — в командном. На Европейских играх 2019 года в Минске стал бронзовым призёром в командном зачёте.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевал бронзовую медаль, победив в поединке за третье место соперника из Швеции Маркуса Нюмана.

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Франции по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Дзюдоисты по алфавиту